Amerikai Egyesült Államok
 Applegate (Kalifornia)
 Applegate (Michigan)
 Applegate (Oregon)